Mamadou Traoré peut désigner :
 Mamadou Traoré (1933-2009), un diplomate malien ;
 Mamadou Lamine Traoré (1947-2007), un homme politique malien ;
 Mamadou Namory Traoré, un homme politique malien ;
 Mamadou Traoré, un criminel multirécidiviste français.